аль-Халяби́, аль-Халаби, аль-Халеби () — нисба, указывающая на то, что её носитель имеет отношение к городу Алеппо (араб. Халеб).

 Санджар аль-Халаби (ум. 1293) — влиятельный мамлюкский эмир.
 Ибрахим аль-Халяби (1490—1549 или 1570) — исламский законовед ханафитского мазхаба.
 Мухаммед Али аль-Халяби (род. 1937) — премьер-министр Сирийской Арабской Республики с 1978 по 1980, посол в СССР с 1982 по 1990.
 Наджиб Халаби (; 1915—2003) — американский предприниматель и чиновник, отец Нур аль-Хусейн (лиза Халаби).
 Нур аль-Хусейн (Лиза Наджиб Халаби) (род. 1951) — последняя жена и вдова иорданского короля Хусейна.
 Али Хасан аль-Халяби (1960—2020) — современный салафитский богослов, писатель.